Соревнования по санному спорту в женском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1976 года прошли с 4 по 7 февраля на санно-бобслейной трассе в коммуне Игльс, недалеко от Инсбрука. В состязаниях приняли участие 26 спортсменок из 12 стран. Победительница определялась на основании четырёх заездов.

Ни у кого не было сомнений, что победу одержит представительница ГДР Маргит Шуман. На предыдущей Олимпиаде она была третьей, но затем неизменно побеждала на трёх последующих чемпионатах мира. Уже в первом заезде Шуман сделала хороший задел, тем не менее, во второй попытке она допустила серьёзную ошибку и спустилась на седьмую позицию. Третий и четвёртый заезды немка провела превосходно, установила рекорд трассы и с преимуществом в четверть секунды заняла первое место. Ближайшей её преследовательницей стала другая саночница из Восточной Германии Уте Рюрольд, она получила серебряную медаль, повторив тем самым результат прошлых Олимпийских игр. Бронзовую награду, в свою очередь, получила представительница Западной Германии Элизабет Демляйтнер, чемпионка мира 1971 года.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1976 Innsbruck Winter Games: Women's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1976